Љубиша „Љуба” Ковачевић (Битољ, 27. август 1928 — Београд, 8. август 1983) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Кроз грање небо   || Командир Зекавица
|-
| 1959. || Ноћи и јутра  || Партизан (као Љубиша Ковачевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Дан четрнаести  || /
|-
| 1961. || Песма   || Агент
|-
| 1963. || Земљаци   || /
|-
| 1963. || Кобна плочица ТВ филм || /
|-
| 1965. || Акција инспектора Рукавине ТВ филм || /
|-
| 1965. || Са њима долази смрт ТВ филм || /
|-
| 1965. || Маестро ТВ филм || /
|-
| 1966. || Туга ТВ филм || /
|-
| 1967. || Свечаност на успутној станици ТВ филм || /
|-
| 1968. || Можда спава ТВ кратки филм || /
|-
| 1969. || Крвава бајка   || Преводилац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Чедомир Илић ТВ серија || Гост у кафани
|-
| 1971. || Енеиде ТВ серија || Ачаменидес
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника  || /
|-
| 1972. || Сарајевски атентат  ТВ филм || Истражни судија
|-
| 1973. || Сутјеска   || Рањеник са Баније који тражи воде (као Љубиша Ковачевић)
|-
| 1973. || Време Сутјеске ТВ филм || /
|-
| 1974. || Дервиш и смрт   || /
|-
| 1974. || Кошава   || Директор обданишта
|-
| 1974. || Зашто је пуцао Алија Алијагић ТВ филм || /
|-
| 1976. || На путу издаје ТВ мини серија || Милисав
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд ТВ филм || Сведок 4
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем ТВ филм || Томин отац
|-
| 1977. || Операција  ТВ филм || Новак Симић, комшија Стојанов (као Љубиша Ковачевић)
|-
| 1978. || Трен  || Старац 3
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Трен ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Доротеј   || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || /
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || Милан Кнежевић
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1983.
Српски глумци
Југословенски глумци